Lijst van achtbanen in België
Lijst van achtbanen in Nederland
Lijst van Wing Coasters